Salchendorf ist der Name folgender Ortsteile:

 Salchendorf (Netphen), Stadtteil von Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Salchendorf (Neunkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen (Siegerland), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Salchendorf (Gemeinde Brückl), Ortschaft von Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Salchendorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten